Ruskow ist der Familienname folgender Personen:

 Milen Ruskow (* 1966), bulgarischer Schriftsteller
 Todor Ruskow (* 1987), bulgarischer Handballspieler

Siehe auch:
 Ruskov